Pearl puede referirse a

 Pearl (película de 2018), película francesa dirigida por Elsa Amiel.
 Pearl (película de 2022), película slasher estadounidense dirigida por Ti West.